Ри́чмонд () — город в США, расположен на востоке штата Индиана, на границе со штатом Огайо.

Население: 41,349 (1980); 38,705 (1990); 38,470 (2002). Статус города получил в 1840 году.

История 
Ричмонд был основан в 1806 году колонистами из Северной Каролины и назван в честь английского города Ричмонда.

Демография 
По состоянию на 2000 год, в Ричмонде численность населения составляла примерно 39 124 жителей.

Расовый состав:

 86,78 % — белые
 2,03 % — латино
 2,2 % — афроамериканцы
 0,27 % — индейцы
 0,8 % — азиаты
 0,06 % — выходцы с тихоокеанских островов
 1,09 % — другие расы
 2,14 % — две или более расы
Средний доход на домашнее хозяйство в городе составил $ 30210, а средний доход на семью составляет $ 38346. Мужчины имеют средний доход от $ 30849 против $ 21164 для женщин. Доход на душу населения по городу составил $ 17.096. 12,1 % семей и 15,7 % населения были ниже черты бедности, в том числе 22,8 % из них в возрасте до  и 10,8 % тех, кто  и старше.

Города-побратимы 
  Серпухов, Россия
  Уннан, Япония

Достопримечательности 
 Художественный музей Ричмонда

См. также 
 Richmond Group

Ссылки 

Города Индианы
Окружные центры Индианы
Уэйн (округ, Индиана)